Zhang Hui – chińsko-amerykański informatyk, profesor Carnegie Mellon University
 Zhang Hui – chińska patolog, profesor Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa
 Zhang Hui (ur. 1959) – chińska koszykarka
 Zhang Hui (ur. 1988) – chińska łyżwiarka szybka, mistrzyni olimpijska
 Zhang Hui (ur. 1997) – chiński piłkarz
 Zhang Hui (ur. 2000) – chiński piłkarz